Primeira Liga 2010-11 var den 77. udgave af det portugisiske mesterskab i fodbold. Turneringen blev afviklet fra den 15. august, 2010 og blev afsluttet den 14. maj, 2011.

F.C. Porto vandt deres 25. portugisiske mesterskab.

Tabel

 

1:Porto vandt pokalturneringen, nr. 2 Vitória de Guimarães blev nr. 5 og derved gik pladsen videre til Nacional.

Målscorer

Pr. 14. maj, 2011.Kilde: LPFP 

Fodboldsæson 2010-11
Sæsoner i Primeira Liga